Världsmästerskap 2005 kan avse:

 Världsmästerskapen i alpin skidsport 2005
 Världsmästerskapet i bandy för herrar 2005
 Världsmästerskapet i ishockey för herrar 2005
 Världsmästerskapet i ishockey för damer 2005
 Världsmästerskapen i skidskytte 2005
 Formel 1-VM 2005
 Roadracing-VM 2005
 Världsmästerskapet i handboll för damer 2005
 Världsmästerskapet i handboll för herrar 2005
 Världsmästerskapen i friidrott 2005
 Världsmästerskapen i hastighetsåkning på skridskor 2005
 Världsmästerskapet i innebandy för damer 2005
 Världsmästerskapen i konståkning 2005
 Världsmästerskapen i orientering 2005
 Världsmästerskapen i nordisk skidsport 2005
 Världsmästerskapen i simsport 2005
Världsmästerskapen i skidorientering 2005
 World Touring Car Championship 2005